Peter 2. kan henvise til:

 Peter 2. eller Peter den Katolske (1178-1213) – konge af Aragonien 1196-1213
 Peter 2. (1648-1706) – konge af Portugal 1683-1706
 Peter 2. (1715-1730) – kejser af Rusland 1727-1730
 Peter 2. (1827-1900) – storhertug af Oldenborg 1853-1900
 Peter 2. (1923-1970) – konge af Jugoslavien 1934-1945